Хлори́д о́лова:

 Хлорид олова(II) SnCl2.
 Хлорид олова(IV) SnCl4.

См. также 
 Фторидхлорид олова(II) SnClF.
 Дихлориддибромид олова(IV) SnCl2Br2.
 Трихлоридбромид олова(IV) SnCl3Br.
 Хлоридтрибромид олова(IV) SnClBr3.

олово
Галогениды олова